Аку́левская волость — волость Чебоксарского уезда Казанской губернии.

География 
По состоянию на 1890 год волость граничила на севере с землями Алымкасинской и Посадско-Сотниковской волостей, на востоке — с землями Покровской волости, на юге — с землями Воскресенской волости и Цивильской волости Цивильского уезда, на западе — с землями Тогашевской волости.

История 
Чебоксарский уезд был разделён после 1796 года на 11 волостей: Акулевскую, Алымкасинскую, Богородскую, Воскресенскую, Никольскую, Покровскую, Помарскую, Помьялскую, Посадско-Сотниковскую, Тоганашевскую и Чебоксарскую.
В 1921 году, 19 января в селе Акулево Чебоксарского уезда началось выступления крестьян — Чапанское восстание, 22 января оно охватило Цивильский, 24 января — Ядринский уезды.

Состав 
Список селений на 1860—70-е годы

 д. Арманкасы
 д. Илеменево
 д. Коснарпоси
 д. Липсеры
 д. Мамалаево
 д. Пихчурино (Ердово)
 д. Пихчурино (Таушкасы)

Список селений волости на 1917 год

 д. Алатырькасы
 д. Анаткасы (Горушкино)
 д. Арманкасы
 д. Атлашево (Татаркасы)
 с. Байбахтино (Шоршелы)
 д. Байсубаково (ныне Заднее Байсубаково и Переднее Байсубаково)
 д. Большое Камаево
 д. Василькасы (после 1917 года не значится — см. Задние Сятры)
 д. Верхняя Ирх-Сирма (Тугас)
 д. Верхние Магази
 сл. Вороновская
 д. Вторая Ураева-Магазь
 д. Ельниково
 д. Ердово (Пихчурино)
 д. Задние Сятры
 д. Ирх-Сирма (ныне Ирх-Сирмы-Ронги)
 д. Коснарпось (Коснарбоси)
 д. Кочино
 д. Лагери
 д. Липсеры
 д. Малое Акулево
 д. Малое Камаево
 д. Нижние Магази
 д. Нижняя Ирх-Сирма (Анаткасы)
 с. Акулево (Новое Акулево, Успенское)
 д. Новые Синьялы (ныне Синьял-Ирх-Сирмы)
 д. Оттекасы
 д. Первая Ураева-Магазь
 д. Передние Сятры
 д. Сеткасы
 д. Синьялы
 д. Среднее Алмандаево (Ильчиккасы)
 д. Старое Акулево (Типнеры)
 д. Сютпылых
 д. Таушкасы
 д. Тверинкино (после 1917 года не значится — см. Типнеры)
 д. Тренькасы
 д. Ураево (Челкасы)
 д. Хыркасы (Яушево)
 д. Шиш-Кинер
 д. Шорчекасы
 д. Эзеккасы
 д. Ямбулатово

Население 
По переписи 1897 года в Акулевской волости в 44 селениях проживали 9749 человек обоего пола.

Примечания

Литература 
 Нестеров В.А. Населённые пункты Чувашской АССР. 1917—1981 годы: Справочник об административно-территориальном делении. — Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1981. — С. 325.

Волости Чебоксарского уезда